Nathan Hale puede referirse a:

 Nathan Hale (1755–1776), soldado y espía estadounidense durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos;
 Nathan Hale (1794–1863), periodista estadounidense, que introdujo los editoriales de opinión en la prensa escrita.